Pristavica (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina
 Pristavica (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej